Hasło może dotyczyć:
 Crown City – wieś w USA, Hrabstwo Gallia w stanie Ohio.
 Crown City News – lokalna amerykańska stacja lelewizyjna, Pasadena (Kalifornia). 
 Crown City Rockers – amerykański zespół hip-hopowy, pięciu muzyków, utwory z bogatą instrumentacją. 
 Crown City Glider Club Screaming Wiener – amerykański szybowiec z roku 1938.
 Crown City Studios – studio nagrań, Pasadena (Kalifornia).